Prahova bezeichnet in Rumänien:

 einen Fluss, siehe Prahova (Fluss)
 den danach benannten Verwaltungsbezirk, siehe Kreis Prahova
 einen ehemaligen rumänischen Fußballverein, siehe Prahova Ploiești